Mazzucco puede hacer referencia a:

Alberto Mazzucco, futbolista italiano.
Alexandra Mazzucco, jugadora alemana de balonmano.
Daniel Mazzucco, piloto argentino de cuatriciclos.
Eva Mazzucco, escultora y artista gráfica austríaca.
Faustino M. Mazzucco, político argentino.
Lorenzo Mazzucco, futbolista uruguayo.
Melania G. Mazzucco, escritora italiana.
Martín Mazzucco, futbolista argentino.
Massimo Mazzucco, director italiano de cine.
Roberto Mazzucco, dramaturgo italiano.
Santuario del Mazzucco, santuario en Italia.